Kvalspelet till Europamästerskapet i handboll för herrar 2014 spelades mellan 31 oktober 2012 och 16 juni 2013. Kvalet spelades om sju grupper med fyra lag i varje, där alla lag möter varandra en gång hemma och en gång borta vilket ger totalt åtta matcher per lag.

Mellan den 8 och 10 juni 2012 spelades ett förkval mellan de 16 lägst rankade länderna som är indelade i fyra grupper med fyra lag i varje, där de fyra gruppvinnarna samt de två bästa grupptvåorna går in i huvudkvalet.

Danmark är automatiskt kvalificerade som arrangör, och eftersom de dessutom är regerande europamästarna så fanns det 15 platser att spela om, mot 14 om olika länder varit mästare och arrangör. Så de två högst placerade lagen i varje grupp, tillsammans med den bästa trean, kom att kvalificera sig till Europamästerskapet i Danmark som spelas i januari 2014.

Förkval

Grupp A
Not: SM = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda matcher, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, P = Poäng, MSK = Målskillnad

Alla matcher spelades i Nicosia, Cypern.
{| style=border-collapse:collapse border=1 cellspacing=0 cellpadding=5
|- align=center bgcolor=#efefef
!width=165|Lag
!width=20|SM
!width=20|V
!width=20|O
!width=20|F
!width=20|GM
!width=20|IM
!width=20|P
!width=20|MSK
|- align=center style="background:#ccffcc;"
|style="text-align:left;"|
| 3 || 3 || 0 || 0 || 94 || 70 || 6 || +24
|- align=center style="background:#ffcccc;"
|style="text-align:left;"|
| 3 || 1 || 0 || 2 || 73 || 69 || 2 || +4
|- align=center style="background:#ffcccc;"
|style="text-align:left;"|
| 3 || 1 || 0 || 2 || 70 || 77 || 2 || -7
|- align=center style="background:#ffcccc;"
|style="text-align:left;"|
| 3 || 1 || 0 || 2 || 63 || 84 || 2 || -21
|}

Grupp B
Not: SM = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda matcher, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, P = Poäng, MSK = Målskillnad

Alla matcher spelades i Bari, Italien.
{| style=border-collapse:collapse border=1 cellspacing=0 cellpadding=5
|- align=center bgcolor=#efefef
!width=165|Lag
!width=20|SM
!width=20|V
!width=20|O
!width=20|F
!width=20|GM
!width=20|IM
!width=20|P
!width=20|MSK
|- align=center style="background:#ccffcc;"
|style="text-align:left;"|
| 3 || 2 || 1 || 0 || 84 || 64 || 5 || +20
|- align=center style="background:#ffcccc;"
|style="text-align:left;"|
| 3 || 1 || 2 || 0 || 81 || 78 || 4 || +3
|- align=center style="background:#ffcccc;"
|style="text-align:left;"|
| 3 || 1 || 1 || 1 || 88 || 86 || 3 || +2
|- align=center style="background:#ffcccc;"
|style="text-align:left;"|
| 3 || 0 || 0 || 3 || 77 || 102 || 0 || -25
|}

Grupp C
Not: SM = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda matcher, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, P = Poäng, MSK = Målskillnad

Alla matcher spelades i Rishon LeZion, Israel.
{| style=border-collapse:collapse border=1 cellspacing=0 cellpadding=5
|- align=center bgcolor=#efefef
!width=165|Lag
!width=20|SM
!width=20|V
!width=20|O
!width=20|F
!width=20|GM
!width=20|IM
!width=20|P
!width=20|MSK
|- align=center style="background:#ccffcc;"
|style="text-align:left;"|
| 3 || 3 || 0 || 0 || 100 || 55 || 6 || +45
|- align=center style="background:#ccffcc;"
|style="text-align:left;"|
| 3 || 2 || 0 || 1 || 105 || 64 || 4 || +41
|- align=center style="background:#ffcccc;"
|style="text-align:left;"|
| 3 || 1 || 0 || 2 || 87 || 77 || 2 || +10
|- align=center style="background:#ffcccc;"
|style="text-align:left;"|
| 3 || 0 || 0 || 3 || 32 || 128 || 0 || -96
|}

Grupp D
Not: SM = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda matcher, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, P = Poäng, MSK = Målskillnad

Alla matcher spelades i Mersin, Turkiet.
{| style=border-collapse:collapse border=1 cellspacing=0 cellpadding=5
|- align=center bgcolor=#efefef
!width=165|Lag
!width=20|SM
!width=20|V
!width=20|O
!width=20|F
!width=20|GM
!width=20|IM
!width=20|P
!width=20|MSK
|- align=center style="background:#ccffcc;"
|style="text-align:left;"|
| 3 || 2 || 1 || 0 || 96 || 72 || 5 || +24
|- align=center style="background:#ccffcc;"
|style="text-align:left;"|
| 3 || 1 || 2 || 0 || 83 || 57 || 4 || +26
|- align=center style="background:#ffcccc;"
|style="text-align:left;"|
| 3 || 1 || 1 || 1 || 118 || 85 || 3 || +33
|- align=center style="background:#ffcccc;"
|style="text-align:left;"|
| 3 || 0 || 0 || 3 || 46 || 129 || 0 || -83
|}

Huvudkval

Grupp 1
Not: SM = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda matcher, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, P = Poäng, MSK = Målskillnad
{| style=border-collapse:collapse border=1 cellspacing=0 cellpadding=5
|- align=center bgcolor=#efefef
!width=165|Lag
!width=20|SM
!width=20|V
!width=20|O
!width=20|F
!width=20|GM
!width=20|IM
!width=20|P
!width=20|MSK
|- align=center style="background:#ccffcc;"
|style="text-align:left;"|
| 6 || 6 || 0 || 0 || 179 || 115 || 12 || +64
|- align=center style="background:#ccffcc;"
|style="text-align:left;"|
| 6 || 3 || 0 || 3 || 142 || 150 || 6 || -8
|- align=center style="background:#ffcccc;"
|style="text-align:left;"|
| 6 || 2 || 1 || 3 || 147 || 166 || 5 || -19
|- align=center style="background:#ffcccc;"
|style="text-align:left;"|
| 6 || 0 || 1 || 5 || 135 || 172 || 1 || -37
|}

Grupp 2
Not: SM = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda matcher, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, P = Poäng, MSK = Målskillnad
{| style=border-collapse:collapse border=1 cellspacing=0 cellpadding=5
|- align=center bgcolor=#efefef
!width=165|Lag
!width=20|SM
!width=20|V
!width=20|O
!width=20|F
!width=20|GM
!width=20|IM
!width=20|P
!width=20|MSK
|- align=center style="background:#ccffcc;"
|style="text-align:left;"|
| 6 || 4 || 0 || 2 || 156 || 144 || 8 || +12
|- align=center style="background:#ccffcc;"
|style="text-align:left;"|
| 6 || 4 || 0 || 2 || 160 || 160 || 8 || 0
|- align=center style="background:#ffcccc;"
|style="text-align:left;"|
| 6 || 3 || 0 || 3 || 170 || 151 || 6 || +19
|- align=center style="background:#ffcccc;"
|style="text-align:left;"|
| 6 || 1 || 0 || 5 || 148 || 179 || 2 || -31
|}

Grupp 3
Not: SM = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda matcher, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, P = Poäng, MSK = Målskillnad
{| style=border-collapse:collapse border=1 cellspacing=0 cellpadding=5
|- align=center bgcolor=#efefef
!width=165|Lag
!width=20|SM
!width=20|V
!width=20|O
!width=20|F
!width=20|GM
!width=20|IM
!width=20|P
!width=20|MSK
|- align=center style="background:#ccffcc;"
|style="text-align:left;"|
| 6 || 6 || 0 || 0 || 177 || 134 || 12 || +43
|- align=center style="background:#ccffcc;"
|style="text-align:left;"|
| 6 || 4 || 0 || 2 || 185 || 154 || 8 || +31
|- align=center style="background:#ffcccc;"
|style="text-align:left;"|
| 6 || 1 || 0 || 5 || 145 || 164 || 2 || -19
|- align=center style="background:#ffcccc;"
|style="text-align:left;"|
| 6 || 1 || 0 || 5 || 136 || 191 || 2 || -55
|}

Grupp 4
Not: SM = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda matcher, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, P = Poäng, MSK = Målskillnad
{| style=border-collapse:collapse border=1 cellspacing=0 cellpadding=5
|- align=center bgcolor=#efefef
!width=165|Lag
!width=20|SM
!width=20|V
!width=20|O
!width=20|F
!width=20|GM
!width=20|IM
!width=20|P
!width=20|MSK
|- align=center style="background:#ccffcc;"
|style="text-align:left;"|
| 6 || 5 || 0 || 1 || 161 ||135 || 10 || +26
|- align=center style="background:#ccffcc;"
|style="text-align:left;"|
| 6 || 3 || 1 || 2 || 161 || 153 || 7 || +8
|- align=center style="background:#ffcccc;"
|style="text-align:left;"|
| 6 || 2 || 0 || 4 || 148 || 168 || 4 || -20
|- align=center style="background:#ffcccc;"
|style="text-align:left;"|
| 6 || 1 || 1 || 4 || 150 || 164 || 3 || -14
|}

Grupp 5
Not: SM = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda matcher, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, P = Poäng, MSK = Målskillnad
{| style=border-collapse:collapse border=1 cellspacing=0 cellpadding=5
|- align=center bgcolor=#efefef
!width=165|Lag
!width=20|SM
!width=20|V
!width=20|O
!width=20|F
!width=20|GM
!width=20|IM
!width=20|P
!width=20|MSK
|- align=center style="background:#ccffcc;"
|style="text-align:left;"|
| 6 || 5 || 0 || 1 || 174 || 141 || 10 || +33
|- align=center style="background:#ccffcc;"
|style="text-align:left;"|
| 6 || 5 || 0 || 1 || 162 || 133 || 10 || +29
|- align=center style="background:#ffcccc;"
|style="text-align:left;"|
| 6 || 1 || 0 || 5 || 150 || 181 || 2 || -31
|- align=center style="background:#ffcccc;"
|style="text-align:left;"|
| 6 || 1 || 0 || 5 || 137 || 168 || 2 || -31
|}

Grupp 6
Not: SM = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda matcher, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, P = Poäng, MSK = Målskillnad
{| style=border-collapse:collapse border=1 cellspacing=0 cellpadding=5
|- align=center bgcolor=#efefef
!width=165|Lag
!width=20|SM
!width=20|V
!width=20|O
!width=20|F
!width=20|GM
!width=20|IM
!width=20|P
!width=20|MSK
|- align=center style="background:#ccffcc;"
|style="text-align:left;"|
| 6 || 5 || 0 || 1 || 197 || 176 || 10 || +21
|- align=center style="background:#ccffcc;"
|style="text-align:left;"|
| 6 || 4 || 1 || 1 || 189 || 180 || 9 || +9
|- align=center style="background:#ffcccc;"
|style="text-align:left;"|
| 6 || 2 || 1 || 3 || 192 || 179 || 5 || +13
|- align=center style="background:#ffcccc;"
|style="text-align:left;"|
| 6 || 0 || 0 || 6 || 161 || 204 || 0 || -43
|}

Grupp 7
Not: SM = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda matcher, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, P = Poäng, MSK = Målskillnad
{| style=border-collapse:collapse border=1 cellspacing=0 cellpadding=5
|- align=center bgcolor=#efefef
!width=185|Lag
!width=20|SM
!width=20|V
!width=20|O
!width=20|F
!width=20|GM
!width=20|IM
!width=20|P
!width=20|MSK
|- align=center style="background:#ccffcc;"
|style="text-align:left;"|
| 6 || 4 || 1 || 1 || 171 || 162 || 9 || +9
|- align=center style="background:#ccffcc;"
|style="text-align:left;"|
| 6 || 3 || 2 || 1 || 185 || 173 || 8 || +12
|- align=center style="background:#ccffcc;"
|style="text-align:left;"|
| 6 || 3 || 0 || 3 || 178 || 167 || 6 || +11
|- align=center style="background:#ffcccc;"
|style="text-align:left;"|
| 6 || 0 || 1 || 5 || 143 || 175 || 1 || -32
|}

Externa länkar
 Förkvalet på eurohandball.com
 EM-kvalet på eurohandball.com

2012 i Europa
2013 i Europa
Europamästerskapet i handboll för herrar
Handbollssäsongen 2012/2013